Adelaide International 2 2023 – Simplu feminin are loc în prima jumătate a lunii ianuarie 2023. Treizeci de jucătoare s-au înscris în competiția de simplu a turneului de tenis de la Adelaide disputat pe o suprafață dură. Șase dintre ele și-au asigurat participarea prin calificare. Madison Keys este campioana en-titre, ediția trecută fiind un eveniment de categorie WTA 250.

Belinda Bencic a învins-o pe Daria Kasatkina în finală cu 6–0, 6–2 câștigând titlul la simplu feminin la Adelaide International 2 2023.

Capi de serie 
Primii doi capi de serie intră direct în runda a doua.

Tabloul principal

Finală

Jumătatea superioară

Jumătatea inferioară

Calificări

Capi de serie

Jucătoare calificate

Lucky losers

Rezultate calificări

Prima calificare

A doua calificare

A treia calificare

A patra calificare

A cincea calificare

A șasea calificare

Note

Legături externe
 Main draw
 Qualifying draw

Adelaide International
WTA Tour 2023